White Tiger (1923), een film van Tod Browning
White Tiger (1996), een film van Richard Martin
The White Tiger, een Indiaas-Amerikaanse dramafilm uit 2021
White Tiger (Marvel Comics), de naam van diverse personages in Marvel Comics
White Tiger (Izzy Bizu), een lied van Izzy Bizu

Zie ook 
 Witte tijger (doorverwijspagina)